Андрес Таранд (; род. 11 января 1940) — эстонский государственный деятель. Премьер-министр Эстонии в 1994—1995 годах.

Биография 
В 1980 году подписал «Письмо сорока» — воззвание сорока эстонских интеллектуалов против политики русификации в Эстонской ССР.

Вошёл в составленный по результатам письменного и онлайн-голосования список 100 великих деятелей Эстонии XX века (1999).

В 2004—2009 годах — член Европейского парламента от Социал-демократической партии Эстонии.

Награды 
 Орден Белой звезды I класса (6 февраля 2006 года)
 Орден Государственного герба II класса (2 февраля 2001 года)
 Командор ордена Почётного легиона (Франция, 28 июля 2001 года)

Примечания

Ссылки 

 

Премьер-министры Эстонии
Члены Рийгикогу
Депутаты Европарламента от Эстонии
Депутаты Европарламента (2004—2009)
Члены Социал-демократической партии Эстонии
Премьер-министры, вступившие в должность в 1994 году‎